

Geografia 
Poli – regioni della Terra
Poli – regioni in un generico corpo celeste
Poli – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Poli – città del Camerun
 Poli – circoscrizione della Tanzania

Persone

Adriana Poli Bortone – politica italiana
Angelo Bertino Poli – scrittore francese
Barbara Fusar Poli – danzatrice su ghiaccio italiana
Ottaviano Poli dei conti di Segni – cardinale e vescovo italiano

Altro 
Poli supermercati – catena italiana di supermercati
Poli Distillerie – distilleria italiana

Pagine correlate 
 Polo
 Palazzo Poli